Laodicea in Syria steht für:

 Laodicea in Syria, antiker Name von Latakia, Stadt in Syrien
 Titularerzbistum Laodicea in Syria, Titularerzbistum